Sabanalarguensi – abitanti di Sabanalarga (Antioquia)
Sabanalarguensi – abitanti di Sabanalarga (Casanare)